Парафії Лісабонського округу — португальські парафії в окрузі Лісабон. Станом на 2011 існувало 226 парафій.

































Посилання 

 

Парафії Португалії
Парафії Лісабонського округу